Lenhart ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Lenhart (* 1954), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Glastechnologie
 Franz Lenhart (1898–1992), österreichisch-italienischer Werbegrafiker und Maler
 Georg Lenhart (1869–1941), hessischer Landtagsabgeordneter (Zentrum)
 Gerd Lenhart († 2017), deutscher Journalist
 Heidi Lenhart (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Julius Lenhart (1875–1962), österreichischer Turner
 Klaus Lenhart (1955–2012), deutscher Unternehmer (LEKI Lenhart) und Kunstflieger
 Ludwig Lenhart (1902–1971), katholischer Theologe und Historiker
 Peter Lenhart (1935–2013), deutscher Sportarzt
 Roger Lenhart (* 1958), deutscher Politiker
 Steven Lenhart (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler
 Uwe Lenhart (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger
 Volker Lenhart (1939–2023), deutscher Pädagoge

Siehe auch:

 Leenhardt
 Lenhard 
 Lenhardt
 Lehnhardt
 Leonhard
 Lennart